Con il nome Saga di Sant'Olaf si indicano diverse saghe dei re che parlano tutte di re Óláfr Haraldsson di Norvegia:
la Saga Antica di Sant'Olaf, composta intorno al 1190 ed ora perduta;
la Saga Leggendaria di Sant'Olaf, composta intorno al 1210;
l'Óláfs saga helga ("Saga di Sant'Olaf"), composta da Styrmir Kárason intorno al 1220 ed ora per la maggior parte perduta;
la Saga Separata di Sant'Olaf, composta da Snorri Sturluson intorno al 1225.

L'Olaf di queste saghe non deve essere confuso con un altro re di Norvegia, Óláfr Tryggvason, a cui sono dedicate altre saghe (due Óláfs saga Tryggvasonar, una di Oddr Snorrason e una di Gunnlaugr Leifsson, e un'Óláfs saga Tryggvasonar en mesta).